Assy Rahbani (1923-1986), auteur et compositeur libanais ;
 Mansour Rahbani (1925-2009), auteur et compositeur libanais, frère du précédent ;
 Ziad Rahbani (1956-), compositeur, metteur en scène, comédien et pianiste libanais, fils du précédent.
Patronyme libanais